НИИОХ — посёлок в Верхнехавском районе Воронежской области.

Входит в состав Спасского сельского поселения.

В 1935 году указом Наркомпрода была основана Верхнехавская (Воронежская) овощная опытная станция от Всероссийского НИИ овощного хозяйства. (НИИОХ). Станция решает следующие задачи: создание новых и улучшение местных сортов, производство элитных семян основных овощных культур, разработка промышленных технологий возделывания и уборки овощей. За время существования станции создано около 50 сортов овощных культур и 55 однолетних цветочных культур.

В настоящее время коллектив специалистов, занятых в науке составляет 17 человек, в т.ч. 2 кандидата с/х наук, 5 старших научных сотрудников, 1 младший научный сотрудник, 1 аспирант. Научные исследования ведутся по 8 селекционным и 2 агротехническим темам.

В 2013 году в Госреестр РФ было включено 83 сорта селекции станции, передано 3 сорта: огурец сорт Наденька, свекла столовая сорт Евгения и астра однолетняя сорт Ассоль Воронежская. В 2014 году включено в Госреестр РФ 3 сорта астры.

Всего сельскохозяйственных угодий, 295га, в том числе пашни, 279га.

География

Улицы 
 ул. Запрудная,
 ул. Садовая,
 ул. Тенистая,
 ул. Школьная,
 пер. Флотский.

Население

Примечания

Ссылки 
 НИИОХ (посёлок сельского типа)

Населённые пункты Верхнехавского района